WB poate fi:

 Weber, unitate de măsură a fluxului magnetic, prescurtat Wb
 Bengalul de Vest, stat în India, codul ISO 3166-2:IN (din engleză: West Bengal)
 Warner Bros., companie americană producătoare de filme
 The WB, fostă rețea de televiziune din Statele Unite
 West Bank, regiune în Orientul Mijlociu

Legături externe 
  „WB” la acronymfinder.com